Malagueña je španski izraz za žensko, ki živi v španskem pristaniškem mestu Málaga v provinci Andaluzija. Dejansko je malagueña ženska oblika pridevnika malagueño/malagueña, ki se nanaša na samostalnik Málaga.

Izraz lahko pomeni tudi:
 Malagueña (ljudska glasba) - venezuelska oblika ljudske glasbe
 Malagueñas (flamenko) - stil flamenka
 Malagueña (skladba) - skladba skladatelja Ernesta Lecuone, ki je bila prvotno šesti stavek njegove Suite Andalucia